Cenococcum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Cenococcum i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Gloniaceae, ordningen Mytilinidiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cenococcum